Regierung Andrej Babiš steht für folgende Regierungen Tschechiens:

 Regierung Andrej Babiš I (2017/18)
 Regierung Andrej Babiš II (seit 2018)